Arroyo Pavón puede referirse a:
 Arroyo Pavón, del departamento San José, en el Uruguay;
 Arroyo Pavón de la provincia de Santa Fe, en la Argentina.